Assedio di Multan (1296–1297)
Assedio di Multan (1818)
Assedio di Multan (1848–1849)